Kärevere kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kärevere, Järvamaa, en by i Türi kommun i landskapet Järvamaa, 
 Kärevere, Tartumaa, en by i Laeva kommun i landskapet Tartumaa, 
 Kärevere, Viljandimaa, en by i Suure-Jaani kommun i landskapet Viljandimaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar